Сэм Рид  (; 19 февраля 1987, Новый Южный Уэльс) — австралийский актёр. Известен по ролям в фильмах «Аноним»,  «Белль», «Возмездие» и телесериале «Главный подозреваемый 1973».

Биография
Родился 19 февраля 1987 года в сельской местности Нового Южного Уэльса. Отец Сэма — фермер-скотовод. Есть старший брат Руперт, также актёр . Учился в школе Крэнбрук, частном учебном заведении для мальчиков в Сиднее.

По окончании школы Рид недолго жил в Нью-Йорке, прежде чем переехать в Лондон, чтобы учиться актёрскому мастерству. В 2010 году он окончил Лондонскую академию музыки и драматического искусства, где  был признан лучшим учеником   класса.

Фильмография

Примечания

Ссылки

Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства